Monteils (Aveyron)
Monteils (Gard)
Monteils (Tarn-et-Garonne)
ook:
Monteille,  Calvados 
gemeenten met de naam Le Monteil